EAK est un code qui peut signifier :
 Kenya (East Africa Kenya)
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Kenya a pour code alpha-3 KEN,
 selon la liste des codes pays du CIO, le Kenya a pour code KEN,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Kenya a pour code alpha-3 KEN.

Code